Herrfurth ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Ludwig Herrfurth (1830–1900), preußischer Staatsmann
 Fritz Herrfurth (1899–1944), deutscher Maler, Bildhauer und Architekt
 Hans Herrfurth (* 1935), deutscher Philologe und Übersetzer
 Johann Gottfried Herrfurth († 1807), königlich-sächsischer Amtsverwalter und Rittergutsbesitzer
 Karl-Heinz Herrfurth (1934–2015), deutscher Maler und Zeichner 
 Kurt Herrfurth (1879–1946), Oberbürgermeister von Gera
 Oskar Herrfurth (1862–1934), deutscher Maler und Illustrator

Siehe auch:
 Herfurth
 Herfurt